Osoby o nazwisku Kalska:
 Adriana Kalska (ur. 1986) – polska aktorka.
 Karolina Kalska (ur. 1986) – polska piłkarka ręczna.